Magyarország
 Szakkálas, Törökszentmiklós része, Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Szakállos puszta, Heves vármegye
 Románia
Szakállasbikó
Szakállasdombó (rom. Dumbrăvița), Máramaros megye
Szakállasfalva (rom. Săcălășeni), Máramaros megye

 Apácaszakállas (Apátiszakállas, szk. Opatovský Sokolec), 1976-tól Ekecs része, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
 Bálványszakállas (szk. Balvany), Keszegfalva része, Nyitrai kerület, Komáromi járás
 Ipolyszakállos (szk. Ipeľský Sokolec), Nyitrai kerület, Lévai járás 
 Lakszakállas (szk. Sokolce), Nyitrai kerület, Komáromi járás
 Túriszakállas, 1940-től Lakszakállas része